Херинг (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Херинг, Роберт (род. 1990) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Херинг, Сабрина (род. 1992) — немецкая гребчиха-байдарочница, выступает за сборную Германии начиная с 2014 года.
 Херинг, Себастьян (1910—1978) — немецкий борец греко-римского стиля, чемпион Европы.
 Херинг, Хуго (1882—1958) — немецкий архитектор. См. также 
 Бад-Херинг — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Харинг
 Геринг